Лепёшкин, Семён
* Лепёшкин, Семён Васильевич (1852—1913) — русский общественный деятель, меценат, гласный Московской городской думы и земского собрания, внук С. Л. Лепёшкина.
 Лепёшкин, Семён Логинович (1787—1855) — российский купец.